49-й чемпионат мира проходил в ФРГ (Дортмунд, Дюссельдорф, Мюнхен). Соревнования в группе В проходили с 21 по 31 марта в Японии (Токио). В группе C — в Венгрии (Будапешт) с 11 по 20 марта.

В формулу розыгрыша вновь были внесены изменения. На первом этапе восьмёрка команд играла в один круг. Затем сборные разбивались на две группы. В первой группе команды занявшие места с 1-го по 4-е разыгрывали награды без учёта очков набранных на первом этапе, а во второй группе худшие на предварительном этапе команды определяли неудачника первенства с учётом очков на предварительном этапе.

Результаты матчей 
Группа А

За 1-4 места

За 5-8 места

Статистика

Самые результативные игроки

Лучшие игроки 
 Вратарь:  Владислав Третьяк
 Защитник:  Алексей Касатонов
 Нападающий:  Иржи Лала

Символическая сборная турнира

Медалисты

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1983
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1983

Примечания

Литература 

Март 1983 года
Спорт в Германии в 1983 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Германии
Международные спортивные соревнования в Дортмунде
Международные спортивные соревнования в Дюссельдорфе
Международные спортивные соревнования в Мюнхене
Чемпионаты мира в ФРГ